Табага́ () — топоним

 Табага — село, Мегино-Кангаласский улус, Республика Саха (Якутия).
 Табага — село, городской округ Якутск, Республика Саха (Якутия).
 Табага — река на территории Мегино-Кангаласского улуса, Республика Саха (Якутия).
 Табага — озеро на территории Мегино-Кангаласского улуса, Республика Саха (Якутия).

См. также 
 Старая Табага — село в административном подчинении селу Табага (городской округ Якутск, Республика Саха (Якутия)).